5-е Южнотихоокеанские игры 1975 года прошли с 1 по 10 августа в городе Тамунинг, Гуам. В соревнованиях приняло участие около 1205 спортсменов из 13 стран Океании.

Страны-участницы 

 
 

 Новые Гебриды

 Западное Самоа

Виды спорта  
  Стрельба из лука
  Лёгкая атлетика
  Баскетбол
  Бокс
  Велоспорт
  Гольф
  Дзюдо
  Футбол
  Парусный спорт
  Софтбол
  Плавание
  Настольный теннис
  Теннис 
 Подводная охота
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика

Медальный зачёт

Ссылки 

 5-е Тихоокеанские игры на сайте foxsportspulse.com
 История игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Спортивные соревнования на Гуаме
Август 1975 года
1975 год на Гуаме
1975 год в спорте